SDU har flera betydelser:

 IATA:s kod för Santos Dumont Airport, Rio de Janeiro, Brasilien.
 Single Dwelling Unit - Enfamiljshus i motsats till flerfamiljshus. Används som begrepp vid installation av fiberkabel i villaområden även i Sverige.
 Socialdemokratisk Union (Soziale Demokratische Union)
 Sverigedemokratisk ungdom (1993) - bildat 1993, fram till september 2015 Sverigedemokraternas ungdomsförbund.
 Sverigedemokratisk ungdom (2015) - bildat i oktober 2015, Sverigedemokraternas nuvarande ungdomsförbund.
 Sveriges Dövas Ungdomsförbund
 Syddansk Universitet